Margaret Brown peut désigner :
 Margaret Brown (1867-1932), philanthrope américaine ;
 Margaret Sibella Brown (1866–1961), bryologiste canadienne ;
 Margaret Wise Brown (1910-1952), auteur d'albums pour enfants.